Peter Dahlqvist kan avse:

 Peter Dahlqvist, musiker se Peter Simson
 Peter Dahlqvist (fotbollsspelare)